Sherlock může být:

 anglické příjmení
 William Sherlock (1641–1707) – anglický náboženský vůdce
 Thomas Sherlock (1678–1761) – anglický biskup, syn Williama
 Sherlock Holmes – fiktivní detektiv vytvořený Arthurem Conanem Doylem
 Sherlock Holmes (rozcestník) – různé filmové a televizní adaptace příběhů Sherlocka Holmese
 Sherlock (seriál) – britský televizní seriál z roku 2010
 Sherlock (software) – vyhledávací software

Rozcestníky - příjmení